Adolphe Bernard peut faire référence notamment à :
 Adolphe Bernard (1881-1955), ingénieur aéronautique français ;
 Adolphe Bernard (1871-?), rameur d'aviron français.